Джали́лов — фамилия; имеет женскую форму . Известные носители:

Джалилов

А 
 Джалилов, Алишер Лутфуллоевич (род. 1993) — российский и таджикский футболист.
 Джалилов, Афияддин Джалил оглы (1946—1994) — советский и азербайджанский государственный деятель.

В 
 Джалилов, Виктор Романович (род. 1990) — советский и узбекский футболист и тренер.

Д 
 Джалилов, Джумабай (1905—1957) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель, Герой Социалистического Труда.

З 
 Джалилов, Закир Диляверович (род. 1972) — киргизский футболист. Отец Рауля Джалилова.

И 
 Джалилов, Исам — председатель Джизакского облисполкома.
 Джалилов, Искандар Фатхуллоевич (род. 1992) — таджикский и российский футболист.
 Джалилов, Исмаил Туляганович (род. 1948) — узбекский оперный певец, Народный артист Узбекистана (1999).

К 
 Джалилов, Кямиль Джалил оглы  (1938—2022) — советский и азербайджанский гобоист, народный артист Азербайджана (2000).

М 
 Джалилов, Манучехр Насруллоевич (род. 1990) — таджикский футболист.

О 
 Джалилов, Обид (1896—1963) — узбекский актёр.

Р 
 Джалилов, Равиль Рахматуллаевич (1935—2019) — советский футболист.
 Джалилов, Раджаб Али — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джалилов, Рауль Закирович (род. 1994) — казахстанский футболист.

С 
 Джалилов, Сакит — азербайджанский борец греко-римского стиля.

Т 
 Джалилов, Тохтасын (1896—1966) — узбекский композитор и исполнитель на гиджаке.
 Джалилов, Турал Алим оглы (род. 1986) — азербайджанский футболист.

Х 
 Джалилов, Хаким (1916—19??) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Джалилов, Халил Мадярович (1911—2001) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.

Ш 
 Джалилов, Шихсаид Абусаидович (род. 1991) — российский борец вольного стиля.

Джалилова

См. также 
 Джалиль